Мунера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 229,43 км². Население — 3814 человек (на 2010 год). Расстояние — 57 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете